Esta é uma lista de Futebolistas do Leixões Sport Club

Por temporada

2016-17

2017-18 
(em breve)

Leixões